Керножи́цький () — польське та українське прізвище.

Відомі носії 

 Керножицький Сергій Юрійович (1997) — український футболіст.
 Керножицький Ян — польський ротмістр.